De Haag (molen), een windmolen
De Haag (plaats), een buurtschap nabij Sint-Oedenrode
's-Gravenhage, vaak Den Haag genoemd